Ronellenfitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Ronellenfitsch (* 1975), deutscher Radsportler
 Michael Ronellenfitsch (* 1945), deutscher Verwaltungsjurist, ehem. Datenschutzbeauftragter des Landes Hessen